Příjmení Bulut nosí více významných osobností:

 Gamze Bulutová (* 1992) –  turecká atletka, běžkyně
 Kerem Bulut (* 1990) – australský fotbalový útočník
 Umut Bulut (* 1983) – turecký fotbalový útočník a reprezentant